Die Badminton-Asienmeisterschaft 2016 fand vom 26. April bis zum 1. Mai 2016 in Wuhan Sports Center Gymnasium in Wuhan, China,  statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long (Finale)
  Lin Dan (Halbfinale)
  Lee Chong Wei (Champion)
  Kento Momota (zurückgezogen)
  Tian Houwei (Halbfinale)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Tommy Sugiarto (Viertelfinale)
  Srikanth Kidambi (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui (Finale)
  Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
  Wang Shixian (Viertelfinale)
  Ratchanok Intanon (2. Runde)
  Saina Nehwal (Halbfinale)
  Wang Yihan (Champion)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  Tai Tzu-ying (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Champion)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
  Chai Biao / Hong Wei (1. Runde)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (Halbfinale)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (2. Runde)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Viertelfinale)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (2. Runde)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Luo Ying / Luo Yu (Viertelfinale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Halbfinale)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Champion)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Finale)
  Liu Cheng / Bao Yixin (2. Runde)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2016
Asienmeisterschaft 2016
Asienmeisterschaft 2016